Пак Хёк Су (, род. , Сеул, Республика Корея) — российский актёр корейского происхождения и мастер боевых искусств.

Биография 
 Родился в городе Сеул, Корея.
 Окончил театральный факультет Университета Кунмин в Корее (2002), магистратуру ГИТИСа по специальности «актерское искусство» (2005).
 Актер, педагог ГИТИСа по пластике, каскадер, постановщик трюков.
 В РАТИ-ГИТИСе вел занятия по сцен-движению и фехтованию в 2004-2007 г.

Фильмография 

 2008 — Моя прекрасная няня — Китаец Фу
 2005 — Дневной Дозор
 2007 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 3 — шю-рен
 2007 — Жёлтый дракон — Назава
 2007 — Милосердный — Рикхартха
 2007 — Платина — Чук-ча
 2007 — Эксперты — Лиин су
 2008 — Батюшка — хо, брат хо
 2008 — Ванька Грозный — Моцмото
 2008 — День Д — охрана японского генерала
 2008 — Игра — Самурай
 2008 — Кровные узы — киллер
 2008 — Любовь-морковь 2 — Манеджер Японского ресторана
 2009 — По следу Феникса — доктор иглоукалыватель 2009 — Пуля-дура - 2. Агент почти не виден — Карим 2009 — Человек, который знал все
 2010 — V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ — Карим 2010 — Полиция Хоккайдо. Русский отдел — Ито-левер 2012 — Пустой дом — Ваня 2012 — День додо — китаец 2013 — Приключения Алисы. Пленники трёх планет — Ли 2013 — Тайны института благородных девиц — Акира 2013 — Студия 17 — Свами 2013 — Красные горы — Хазцума 2014 — Беспокойный участок — помощник Фана 2016 — Кухня (телесериал) — Император Галактики (в 4-м сезоне) (эпизодич. роль), член корейской делегации (в 6-м сезоне) (эпизодич. роль) 2016 — Салам Масква — Хунг''

Награды 
 2008 — Приз Министра культуры, спорта и туризма Р.Корея

Примечания 

 В Корее больше 10 лет работал в театре.Снимается в России.

Ссылки 
 Пак Хек Су на RUSKINO
 Пак Хек Су на Афиша
 Пак Хек Су, исполнитель роли Рикхартхи
 Пак Хёк Су в программе С.У.П.
 Страница Хёк Су Пака на сайте ГИТИС

Выпускники ГИТИСа